Василий Владимирович Мызников (15 января 1924 ― 19 августа 2019) ― советский и российский хозяйственный и общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Борисоглебска (1995), почётный работник электронной промышленности.

Биография 
Родился 15 января 1924 года в городе Борисоглебске, ныне Воронежской области в семье рабочего. Обучался в городской школе №47, которую окончил в 1941 году. В начале Великой Отечественной войны начал свою трудовую деятельность рабочим. 

В 1942 году был призван в Красную армию. Участник Великой Отечественной войны. Сначала проходил обучение в Куйбышеве в гвардейском стрелковом училище. С мая 1943 года являлся командиром стрелковой роты в действующей армии на 4-ом Украинском фронте. Был ранен, находился на излечении в госпитале. По возвращении в часть обнаружилось, что по ошибке его посчитали пропавшим без вести. В сентябре 1943 года под Мелитополем получил тяжёлое ранение в ногу. Лечился в госпитале в городе Баку, ногу ампутировали. Вновь, по ошибке, на одном из обходов комиссия врачей в медицинской карте записала диагноз заражение крови и признала его умершим. По состоянию здоровья был уволен с военной службы. Награждён медалью «За отвагу». 

Вернувшись домой, отправился учиться в Московское высшее техническое училище имени Баумана на факультете «Точная механика». Окончил обучение в мае 1951 года, получил специальность инженер-механик. По распределению был направлен работать на курский завод «Счетмаш». Здесь он от рядового инженера вырос до руководителя отдела технического контроля. В октябре 1953 года ему доверяют возглавить машинно-тракторную станцию Золотухинского района Курской области.

С 1956 года трудился механиком на Борисоглебском чугунолитейном заводе, позже стал инженером-конструктором. В 1959 году становится главным инженером на чугунно-литейном заводе в Борисоглебске.  В 1961 году направляется на должность главного инженера Борисоглебского филиала Воронежского завода радиодеталей. Вскоре филиал преобразован в отдельное предприятие - Борисоглебский приборостроительный завод. С 1966 по 1990 годы работал в должности директора этого завода. 

Под его руководством завод расширял производственные мощности, улучшал социально-бытовую инфраструктуру города. Одним из первых предприятий Борисоглебска, которое развернуло жилищное строительство для своих работников.

Активный участник общественной жизни Борисоглебска: входил в состав парткома завода, был членом бюро горкома КПСС, неоднократно избирался депутатом городского Совета народных депутатов, в пенсионном возрасте исполнял обязанности  заместителя председателя городского Совета Ветеранов.

14 февраля 1995 года решением депутатов Борисоглебского городского Собрания удостоен звания Почётный гражданин города Борисоглебска.

Проживал в городе Борисоглебске. Умер 19 августа 2019 года.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны I степени (11.03.1985),
 два ордена Трудового Красного Знамени (1971, 1986),
 Медаль «За отвагу»,
 другими медалями
 Почётный работник электронной промышленности
 Почётный гражданин города Борисоглебска (14.02.1995)

Примечания

Ссылки 
 Василий Владимирович Мызников 
 Биография В.В. Мызникова

Почётные граждане Борисоглебска
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Депутаты городских советов РСФСР
Члены городских комитетов КПСС